Anisha Vekemans – ex ciclista su strada belga
 Bruno Vekemans – pittore belga
 Lot Vekemans – scrittore olandese
 Roger Vekemans – sociologo belga
 Willy Vekemans – ciclista su strada belga